Estigia hace referencia a varios artículos:

Ficción
 Estigia, ninfa o diosa de la mitología griega.
 Estigia (río), río infernal de la mitología griega y romana.
 Estigia (Era Hiboria), reino ficticio de la era Hiboria que se asemeja a Egipto.

Naturaleza
 Estigia (satélite), satélite natural de Plutón (planeta enano).
 Acherontia styx, polilla asiática que gusta de la miel.